Telnice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Telnice (okres Brno-venkov)
 Telnice (okres Ústí nad Labem)